Marshfield kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
 Marshfield (Engeland)
 Marshfield (Indiana), VS
 Marshfield (Maine), VS
 Marshfield (Massachusetts), VS
 Marshfield (Missouri), VS
 Marshfield (Vermont), VS
 Marshfield (Wisconsin), VS